Gushiken ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Gushiken (* 1956), japanischer Turner
 Luiz Gushiken († 2013), brasilianischer Politiker
 Yōkō Gushiken (* 1955), japanischer Boxer im Halbfliegengewicht